Castello di San Marco – castello medievale situato a El Puerto de Santa María, Cadice
 Castello di San Marco – fortezza spagnola situata a St. Augustine (Florida)